Buchinger se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean Daniel Buchinger
 J. D. Buchinger